hmu – codice ISO 639-3 della lingua hamap